Гео́ргий Никола́евич Шу́ппе (род. 11 марта 1971 год, Москва, РСФСР, СССР) — российский и британский предприниматель, венчурный инвестор, в 1996—2001 годах один из основателей и совладельцев, президент одного из первых крупных интернет-провайдеров России — компании «Cityline», сооснователь первого в России агентства онлайн-медиа и контент-провайдера «Нетскейт» («Вечерний интернет», «Паровозов-ньюс», «Сеновал», «Анекдоты из России» и т. д.).

С 2004 года живёт в Лондоне.

Семья 
Георгий («Егор») Шуппе родился в семье Николая Георгиевича Шуппе, доктора биологических наук, профессора и Надежды Исааковны Кикоин, патентоведа, дочери Исаака Константиновича Кикоина, академика АН СССР, физика, одного из отцов-основателей советской атомной программы и Курчатовского института, дважды Героя Социалистического Труда и лауреата Ленинской премии.

С 1997 до 2012 год — в браке с Екатериной Березовской, дочерью Бориса Абрамовича Березовского. Отец четверых детей.

Карьера

Ранние годы 
1977—1987 гг — учёба в средней общеобразовательной школе № 171 в специализированном классе на базе Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, увлекался химией и биологией.

В 1984 году Егор стал победителем московской городской олимпиады по химии.

В 1987—1989 гг. — учёба на отделении химии и технологии биологически активных соединений Института тонких химических технологий (в 2015 года был слит с Московским государственным университетом информационных технологий, радиотехники и электроники (МИРЭА, МГУПИ) и преобразован в Российский технологический университет).

С конца восьмидесятых годов Егор Шуппе начал увлекаться компьютерами, генетикой и информационными технологиями, занимался импортом первых персональных компьютеров в СССР и позже России, создал первый компьютерный отдел в Институте общей генетики имени Н. И. Вавилова.

В 1991—1992 годах работал заместителем коммерческого директора первого в России арт-пространств — Центра современного искусства на Якиманке, основанного в 1990 году искусствоведом Леонидом Бажановым.

1991—1996 — участие в предпринимательских проектах (поставка куриных окорочков, создание сбытовой системы поставок автомобилей, проектирование и реализация сети АЗС и т. д.) в качестве вице-президента Торгового дома «Негоциант» и главы холдинга «Магнат».

Ситилайн 

В 1996 году, совместно с Емельяном Захаровым и Рафаэлем Филиновым Егор Шуппе создает компанию Cityline, ставшую первым и крупнейшим частным интернет-провайдером в России. В 1997 году к проекту присоединился Демьян Кудрявцев, а в 1999-м Дмитрий Босов и Максим Барский.

Егор Шуппе был одним из основных акционеров и президентом компании.

В год начала работы компании общая численность пользователей Интернета в России составляла всего 60 тыс. человек, русскоязычный сегмент состоял из незначительного количества сайтов. В целях привлечения новых пользователей и увеличения средней выручки на пользователя (оплата услуги доступа к Интернет была повременной), Cityline принял стратегическое решение инвестировать в развитие бесплатного русскоязычного контента. Так появилась компания NetSkate (Нетскейт), продюсерский центр новых русскоязычных онлайн-медиа.

Для работы над проектами Нетскейт из Израиля в Россию прибыл Антон Носик, а Артемий Лебедев — из США. Именно из NetSkate выросли студия Артемия Лебедева и Lenta.ru.

Среди наиболее известных проектов Нетскейт, вошедших в историю Рунета: «Вечерний интернет» Антона Носика, «Паровозов-ньюс» Александра Гагина, «Сеновал» Сергея Кузнецова, «Анекдоты из России» Дмитрия Вернера и т. д.

Cityline была поглощена в 2001 году компанией Golden Telecom, к моменту завершения деятельности обслуживала более 150 тыс. абонентов.

Венчурный бизнес в Великобритании 
С 2002 года Егор Шуппе уезжает из России и с 2004 живёт и работает в Лондоне (Великобритания).

Выступал в качестве бизнес-ангела в отношении целого ряда высокотехнологических проектов, участвовал в привлечении венчурного финансирования под инновационные проекты в Великобритании, Германии, США и странах Восточной Европы.

В 2008 году, совместно с Эдвардом Шендеровичем, Егор Шуппе создал фонд инвестиций в технологические и интернет проекты Kite Ventures . За время своей деятельности фонд разместил инвестиций на общую сумму более 400 миллионов долларов.

Одним из наиболее успешных проектов фонда стала немецкая компания Delivery Hero , успешно разместившая свои акции на Франкфуртской бирже в июле 2017 с капитализацией более 5 млрд евро, а также Tradeshift — облачный сервис, соединяющий покупателей и продавцов, компании Groupon, Fyber, Mydeco.com и другие.

«Дело Минеева» и попытка экстрадиции в Россию 
18 августа 2017 вступило в силу решение Магистратского суда Вестминстера об отказе в удовлетворении запроса Российской Федерации об экстрадиции Георгия Шуппе. Российские следственные органы обвиняют Шуппе и предпринимателя Михаила Некрича в участии в организации убийства бизнесмена Александра Минеева. Михаил Некрич, в свою очередь, заявлял, что представители российских спецслужб предлагали ему оговорить Шуппе в обмен на прекращение уголовного преследования.

Английский суд признал уголовное преследование г-на Шуппе в России необоснованным, осуществляемым с многочисленными существенными нарушениями закона. Заключительный вывод судьи Кеннета Гранта гласит: «Я нахожу, что это дело будет определяться влиянием и давлением на судью для вынесения обвинительного приговора … независимо от сильной или слабой позиции обвинения». Суд также обратил внимание на то, что обвинение против Шуппе строится исключительно на показаниях двух свидетелей, один из которых является анонимным, а другой от своих показаний уже отказался. Россия не стала обжаловать решение суда.

Суд возвратил Шуппе ранее внесенный залог и освободил его от всех других ограничений.

Сам Шуппе категорически отрицает какую-либо причастность к «делу Минеева» и настаивает, что, вероятнее всего, является жертвой сговора между российскими спецслужбами и организованной преступностью. По его мнению, одним из элементов аферы является использование его имени и статуса для затягивания следствия в России: пока оно продолжается, доход от объектов недвижимости перешел людям, связанным с фирмой ФОРУС; гендиректором всех этих фирм, по данным ВВС, значится некий Александр Шибаков. Шуппе подозревает, что криминал и силовики предположительно делят эти доходы.

Классы Пятигорского 
С 2002 года Егора Шуппе связывали тесные дружеские и рабочие отношения со всемирно известным российским и британский философом, востоковедом и писателем Александром Моисеевичем Пятигорским, также проживавшим в Лондоне.

С 2006 по 2009 год Егор Шуппе совместно с А. М. Пятигорским являлся соучредителем серии философских занятий, которые получили название «Классы АМП». Всего было проведено более 50 занятий и записано более 400 часов аудио и видео материалов. Тексты «Классов АМП» являются своего рода «философским завещанием» А. М. Пятигорского.

После смерти Пятигорского в 2009 году и по настоящее время Егор Шуппе поддерживает работу по оформлению философского и творческого наследия философа. В рамках этого начинания был создан и работает Фонд наследия Пятигорского, изданы философские буддологические книги философа, а также его романы. Сайт по адресу www.alexanderpiatigorsky.com , задуманный Шуппе и разработанный при его непосредственном руководстве, содержит на сегодняшний день наиболее полный архив материалов: текстов, лекций и выступлений философа на русском и английском языках.

Личная жизнь 
Разведен, отец четырёх детей. Увлекается философией, искусством и технологиями.

Оказывал содействие созданию благотворительного фонда Антона Носика Pomogi.org.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Георгия Николаевича Шуппе 
 Сайт Фонда наследия Пятигорского 

Предприниматели России
Управленцы России
Выпускники МИТХТ